Seppelt ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Seppelt (1929–2015), deutscher Schachfunktionär
 Franz Xaver Seppelt (1883–1956), deutscher Kirchenhistoriker
 Hajo Seppelt (* 1963), deutscher Fernsehjournalist
 Heinrich Seppelt (* 1940), deutscher Politiker (CDU), MdL Sachsen-Anhalt
 Joseph Seppelt (1813–1868), deutscher Weinhändler in Australien
 Konrad Seppelt (* 1944), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Ralf Seppelt (* 1969), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Wolfgang Seppelt, deutscher Theaterintendant